Maitencillo puede referirse a:

 Maitencillo, balneario de la comuna de Puchuncaví;
 Maitencillo, localidad de la comuna de Freirina.